Wacker München ist der Name folgender Vereine:

 FC Wacker München, ein Fußballverein
 FFC Wacker München, ein Frauenfußballverein
 HC Wacker München, ein Hockey- und Tennisclub